Müggenbusch steht für:
 Müggenbusch (Havelberg), Ortsteil der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Müggenbusch (Lübeck), Ort der Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein
 Müggenbusch (Wusterwitz), Wohnplatz der Gemeinde Wusterwitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg